El Masters de Montecarlo 2017, també conegut com a Monte-Carlo Rolex Masters 2017, és un esdeveniment tennístic disputat a l'aire lliure en terra batuda que pertany a la categoria ATP World Tour Masters 1000 de l'ATP. La 111a edició del torneig es va celebrar entre el 16 i el 21 d'abril del 2017 al Monte Carlo Country Club de Ròcabruna Caup Martin, França, prop de Montecarlo, Mònaco.

El tennista manacorí Rafael Nadal va guanyar el primer títol de l'any després de tres finals disputades. Aquest fou el 70è títol individual del seu palmarès i el 29è títol de categoria Masters, tot just un per sota de Novak Đoković, el tennista amb més títols d'aquesta categoria. Tanmateix, els fets més destacats foren que va establir dues noves fites en l'Era Open, aquest fou el desè títol que Nadal aconseguia a Montecarlo, esdevenint el primer tennista en conquerir un títol en deu ocasions, i també fou el 50è títol del seu palmarès sobre terra batuda, superant la marca establerta per Guillermo Vilas dècades abans.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

2017
ATP World Tour 2017